El Torneig d'Adelaida 2023, també anomenat Adelaide International 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit femení i a les 250 del masculí. La quarta edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 8 de gener del 2023 al Memorial Drive Tennis Centre d'Adelaida, Austràlia. Aquest torneig es va afegir al circuit per les mesures establertes pel govern australià per mitigar el contagi de la pandèmia de COVID-19, d'aquest torneig es van disputar dues edicions en les primeres setmanes del calendari, ambdós amb la mateixa categoria masculina i femenina, Adelaide International 2 2023.

El tennista serbi Novak Đoković va aconseguir el 92è títol individual del seu palmarès després de superar un punt de partit en contra, i empata en el quart lloc de la classificació de major nombre de títols individuals. Per la seva part, la bielorussa Arina Sabalenka va guanyar l'onzè del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023